Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2006.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Trivia 
 Floyd Landis werd in de zeventiende etappe betrapt op het gebruik van het verboden middel testosteron. Hij wordt door de Tourdirectie niet meer erkend als winnaar.
Ook Óscar Pereiro werd betrapt op het gebruik van een middel, salbutamol. Maar omdat Pereiro astma heeft, had hij hier een attest voor.

Externe link 
 Volledige eindklassementen op Letour.fr.

Eindstanden